

Saint-Rémy 
Saint-Rémy puede referirse a:

Saint-Rémy, comuna de Ain (Francia).
 Saint-Rémy, comuna de Aveyron (Francia).
 Saint-Rémy, comuna de Alto Saona (Francia).
 Saint-Rémy, comuna de Calvados (Francia).
 Saint-Rémy, comuna de Corrèze (Francia).
 Saint-Rémy, comuna de Côte-d'Or (Francia).
 Saint-Rémy, comuna de Dordoña (Francia).
 Saint-Rémy, comuna de Saona y Loira (Francia).
 Saint-Rémy, comuna de Deux-Sèvres (Francia).

Saint-Rémi 
Saint-Rémi o Saint-Remi puede referirse a:

()
 Saint-Rémi, municipio del Valle del Alto San Lorenzo.
 Saint-Rémi-d'Ahmerst, población de Outaouais.
 Saint-Rémi-de-Métis, parroquia de Bas-Saint-Laurent.
 Saint-Rémi-de-Tingwick, municipio de Centre-du-Québec.

Basílica de Saint-Remi, en Reims (Marne).